Diego Orlando Suárez (1992), Boliviaans voetballer
 Diego Suárez Hernández (1994), Spaans voetballer
 Antsiranana; stad in Madagaskar; tot 1975 Diégo-Suarez genaamd